Manastir Moštanica, manastir Srpske pravoslavne crkve

Hrvatska:
 Moštanica, naselje u sastavu grada Petrinje
 Moštanica (pritoka Kupe), pritoka Kupe

Srbija:
 Moštanica (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Velika Moštanica, naselje u sastavu općine Čukarica
 Mala Moštanica, naselje u sastavu općine Obrenovac

Bosna i Hercegovina:
 Moštanica (pritoka Une), pritoka Une